Ожеги — название населённых пунктов в России:

 Ожеги — деревня в Жирятинском районе Брянской области.
 Ожеги — деревня в Шумячском районе Смоленской области.